Distrito de Cochas puede referirse a:

 Distrito de Cochas, en la provincia de Concepción, en Junín, Perú.
 Distrito de Cochas, en la provincia de Ocros, Áncash, Perú.
 Distrito de Cochas, en la provincia de Yauyos, en Lima, Perú.